Rozgrywki radzieckiej wyższej grupy klasy A w sezonie 1970 były trzydziestymi drugimi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział siedemnaście drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – Spartak Ordżonikidze. Mistrzowski tytuł po raz 6-sty wywalczyła drużyna CSKA Moskwa. Królem strzelców ligi został Giwi Nodia z Dinama Tbilisi, który zdobył 17 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1970 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim